Chhota Nagpur, divisió sota un comissionat, a la província de Bengala, Índia.
 Estats tributaris de Chota Nagpur, estats tributaris protegits situats a l'oest de Chhota Nagpur.
 Altiplà de Chhota Nagpur, sistema elevat de l'Índia oriental.